A női 400 méteres vegyesúszás versenyt a 2009-es úszó-világbajnokságon augusztus 2-án rendezték meg. Délelőtt volt a selejtező, este pedig döntő.

Rekordok

Érmesek

Eredmények

Selejtező

Döntő

Források

Rajtlista
Selejtező adatok
Döntő adatok

Úszás a 2009-es úszó-világbajnokságon